Вица:
 Вица — перекрученный древесный стволик или несколько скрученных вместе стволиков, применявшиеся для связки деталей деревянных судов.
 Вица — перекрученные или скрученные прутья для связывания фашин.

Топоним 
 Вица — река в Псковской и Новгородской областях, приток Ловати.
 Вица — горный посёлок в Греции, расположенный в северной части нома Янина.